Дмитрий Эдуардович Соколов (род. , Чебоксары, Россия) — российский киберспортсмен, также известный как sh1ro, выступающий за американскую организацию Cloud9.

Игровая карьера 
Свою профессиональную карьеру начал в мае 2018 года. Тогда он играл за различные российские миксы. Уже тогда он начал показывать неплохую игру: на закрытом отборочном турнире MSI MGA 2018 CIS Дмитрий набрал рейтинг 1,37. В начале своей карьеры он параллельно с :CS:GО играл в Dota 2, однако отдал предпочтение шутеру. Одним из главных моментов в карьере будущего снайпера стало создание собственного микса со своим давним другом Владиславом Горшковым (также известен как nafany) под названием Vyalie Pitoni. Именно здесь Дмитрий начал получать опыт в матчах с состоявшимися командами. С данным составом им удалось обыграть такие известные в СНГ коллективы как DreamEaters, Winstrike и Vega Squadron. Спустя четыре месяца после выступления за питонов Соколову приходит предложение от присоединится к Gambit Youngsters. После долгих разговоров с его родителями, имевшими сомнения в киберспортивном будущем своего сына, Дмитрия подписывают в состав. Вместе с ним в команду также попал и nafany. Уже в академии Gambit ему удалось получить колоссальный опыт игры с тир-2 и тир-3 командами. К осени Gambit Youngsters закрепились в топ-30 рейтинга команд по версии HLTV.org, и организация преобразовала академию в основной состав.

В начале 2021 года команда начала занимать призовые места на крупных чемпионатах. Весной команда вырвалась на 1 место в рейтинге HLTV.org, и удерживала его до середины лета. Также они стали второй командой из СНГ, которой удалось набрать максимальное количество очков в этом рейтинге. Команда заняла 3—4 место на PGL Major Stockholm 2021, проиграв Natus Vincere в полуфинале. На многих турнирах Соколов был главным игроком команды и не раз получал награду лучшего игрока турнира.

За 2021 год Дмитрий показал феноменальный рост спортивной формы. За 2021 года ему удалось набрать рейтинг 1.24. К концу 2021 года sh1ro являлся одним из лучших игроков мира: портал HLTV.org поставил его на 4 место в своём списке, однако многие игроки и аналитики рассчитывали увидеть его как минимум в топ-3.

Победил в рейтинге 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2021 году в категории «Спорт и киберспорт».

Начало 2022 выдалось успешным для Gambit Esports: коллектив сумел одержать победу на небольшом турнире FunSpark ULTI 2021 Finals, одолев в финале Entropiq со счетом 2:0. Дмитрий удостоился звания самого ценного игрока на этом турнире. На первом крупном чемпионате 2022 года, IEM Katowice 2022, команда заняла 5—8 место, уступив будущим чемпионам, FaZe, со счётом 0:2. По итогу турнира Дмитрий был удостоен награды EVP. После начала войны на Украине, турнирные организаторы запретили команде выступать под тегом Gambit, из-за чего команда взяла новое название — Players, под которым выступила на ESL Pro League: Season 15 и PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR B. На первом из этих турниров команда снова уступила FaZe в первой игре плей-офф, заняв 9—12 место на этом турнире. Соколов стал EVP этого турнира. На RMR-турнире команда одержала победы над Sangal, Anonymo и Astralis, благодаря чему прошла в «этап легенд» PGL Major Antwerp 2022.

В апреле 2022 года американская организация Cloud9 выкупила состав Gambit Esports, за который выступал Дмитрий. Сумма трансфера всех пяти игроков, а также тренера, аналитика и менеджера составила 1 000 000 $. На первом турнире под новым тегом, PGL Major Antwerp 2022, коллектив вылетел на групповом этапе, заняв 12—14 место. В июне Cloud9 выиграли Intel Extreme Masters Dallas 2022, а sh1ro стал одним из EVP турнира. После удачного выступления на этом турнире, команда не смогла развить успех, сначала заняв 3—4 место на Roobet Cup, а затем 9—12 место на Intel Extreme Masters Cologne 2022. После этого команда заняла 3—4 место на ESL Pro League: Season 16, уступив Team Liquid в полуфинале со счётом 1:2. По итогу турнира Соколов также был удостоен звания EVP. Последним турниром года для Cloud9 стал IEM Rio Major 2022, который для неё начинался с «этапа претендентов», где команда смогла прошла в «этап легенд» со статистикой 3-2 (после поражений от fnatic и Grayhound Cloud9 была на грани вылета, имея статистику 0-2). «Этап легенд» команда прошла без единого поражения, обыграв лучшие команды мира — FaZe, Natus Vincere и Heroic. Однако плей-офф стадии команда сенсационно уступила MOUZ 1:2, тем самым завершив выступление на IEM Rio Major 2022, заняв 5—8 место и заработав 45 000 $. sh1ro стал EVP этого турнира.

По итогам 2022 года sh1ro занял 3 место в ежегодном рейтинге портала HLTV.org, уступив s1mple и ZywOo.

Достижения 
*MVP — Most Valuable Player (), EVP — Exceptionally Valuable Player ()

Топ HLTV

Примечания 

Профессиональные игроки в Counter-Strike: Global Offensive
Киберспортсмены России